EMD kan syfta på:

 E.M.D. – en svensk musikgrupp (Erik, Mattias, Danny).
 EMD – en europeisk inköpsorganisation för dagligvaruhandeln, se European Marketing Distribution
 EMD – en amerikansk loktillverkare tidigare ägt av General Motors, numera äger Caterpillar EMD, se Electro-Motive Diesel
 EMD G12 – ett dieselelektriskt lok producerat av General Motors
 EMD – ett medicinskt tillstånd, se Elektromekanisk dissociation